Аї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Аї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна